Le terme Harper's peut faire référence à :

Un mensuel généraliste américain, publié sans interruption depuis 1850, le Harper's Magazine, communément appelé Harper's.
Un magazine féminin américain axé sur la mode, publié depuis 1867, le Harper's Bazaar.
Un journal politique américain publié de 1857 à 1916, le Harper's Weekly (A Journal of Civilization)

Homonymie de titre